Zarazowate (Orobanchaceae Vent.) – rodzina roślin należących do rzędu jasnotowców (Lamiales). Do rodziny zarazowatych należy blisko 100 rodzajów roślin (we florze Polski jest 9) liczących ok. 2 tysiące gatunków. W dawniejszych systemach klasyfikacyjnych wiele z nich zaliczano do rodziny trędownikowatych Scrophulariaceae sensu lato. Wyodrębnione zostały jako rodzina zarazowatych w wyniku badań filogenetycznych – okazało się, że tworzą odrębny klad, w dodatku bliżej spokrewniony m.in. z jasnotowatymi (Lamiaceae) niż z trędownikowatymi. Zarazowate są rodziną kosmopolityczną – występują na całym świecie. Centra największego ich zróżnicowania to obszar śródziemnomorski, Himalaje, południowa Afryka i zachodnia część Ameryki Północnej. Rośliny tu należące są w większości pasożytami lub półpasożytami korzeniowymi innych roślin. 

Wiele gatunków z tej rodziny traktowanych jest w uprawach jako chwasty, w tym szczególnie negatywny wpływ na plonowanie upraw słonecznika, psiankowatych, bobowatych i traw mają pasożyty z rodzajów: Striga, Alectra, Aeginetia i zarazy Orobanche. Niektóre gatunki z tej rodziny używane są także jako rośliny jadalne, lecznicze i ozdobne.

Morfologia 
 Pokrój Zielone i bezzieleniowe rośliny zielne, rzadko drewniejące u nasady i krzewy. Z wyjątkiem rodzajów zajmujących pozycję bazalną w rodzinie (Rehmannia, Trianeophora i Lindenbergia) wszystkie pozostałe wykształcają ssawki, poprzez które łączą się z korzeniami żywicieli. 
 Liście Pozbawione przylistków, skrętoległe lub naprzeciwległe, zielone lub bezzieleniowe. Mają postać łusek lub u form fotosyntetyzujących wykształcają ząbkowaną, często klapowaną lub pierzasto złożoną blaszkę liściową, rzadko całobrzegą.
 Kwiaty Zebrane w grona lub kłosy, obupłciowe, zwykle grzbieciste (niemal promieniste u Buchnera). U nasady kwiatów występują przysadki, często barwne. Kielich powstaje w wyniku zrośnięcia 2 do 4 działek, i zakończony jest odpowiednią liczbą ząbków. Korona kwiatu jest zrosłopłatkowa. Pręciki są cztery, często dwusilne (dwa dłuższe, dwa krótsze). Zalążnia górna powstaje z dwóch, rzadko trzech owocolistków, zwieńczona jest pojedynczą szyjką słupka zakończoną główkowatym lub dwudzielnym znamieniem.
 Owoce Torebki.

Systematyka 
W tradycyjnych systemach do końca XX wieku zarazowate były rodziną obejmującą wyłącznie bezzieleniowe pasożyty z rodzajów Orobanche, Cistanche, Conopholis, Epifagus i Hyobanche. Liczne rodzaje pasożytów fotosyntezujących włączane były do szeroko ujmowanej rodziny trędownikowatych Scrophulariaceae. O połączeniu tych roślin w obrębie rodziny zarazowatych zdecydowało wspólne pochodzenie dowiedzione badaniami molekularnymi.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin jasnotowców reprezentujących grupę astrowych w obrębie dwuliściennych właściwych. Rodzina jest blisko spokrewniona z paulowniowatymi Paulowniaceae, Mazaceae i Phrymaceae: 

 Podział na rodzaje według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Plemię Rehmannieae Rouy
 Rehmannia Libosch. ex Fisch. & C.A.Mey. – rehmania
 Trianeophora Solereder

 Plemię Lindenbergieae T. Yamazaki
 Lindenbergia Lehm.

 Plemię Buchnereae Benth.
 Bardotia Eb.Fisch., Schäferh. & Kai Müll.
 Baumia Engl. & Gilg
 Buchnera L.
 Centranthera R.Br.
 Cycniopsis Engl.
 Cycnium E.Mey. ex Benth.
 Ghikaea G.Volkens & G.Schweinfurth
 Graderia Benth.
 Hiernia S.Moore
 Parasopubia Hofmann & Eb.Fischer
 Parastriga Mildbr.
 Petitmenginia Bonati
 Pseudosopubia Engl.
 Pseudostriga Bonati
 Rhamphicarpa Benth.
 Sieversandreas Eb.Fisch.
 Sopubia Buch.-Ham. ex D.Don
 Striga Lour.
 Tetraspidium Baker

 Plemię Buttonieae 
 Buttonia McKen ex Benth.
 Leucosalpa Scott-Elliot
 Radamaea Benth.
 Rhaphispermum Benth.
 Thunbergianthus Engl.

 Plemię Castillejeae G.Don (także w Pedicularidae Duby)
 Castilleja Mutis ex L. f.
 Clevelandia Greene
 Cordylanthus Nutt. ex Benth.
 Gentrya Breedlove & Heckard 
 Ophiocephalus Wiggins 
 Orthocarpus Nutt.
 Triphysaria Fisch. & C.A.Mey.

 Plemię Cymbarieae D.Don
 Bungea C.A.Mey.
 Cymbaria L.
 Lesquereuxia Boiss. 
 Monochasma Maxim. ex Franch. & Sav.
 Schwalbea L.
 Siphonostegia Benth.

 Plemię Escobedieae Benth. (także w Buchnereae Bentham)
 Alectra Thunb.
 Escobedia Ruiz & Pav.
 Magdalenaea Brade
 Melasma P.J.Bergius
 Nothochilus Radlk.
 Physocalyx Pohl
 Pseudomelasma Eb.Fisch.
 Vellosiella Baill.

 Plemię Gerardieae Benth. (także w Pedicularidae Duby)
 Agalinis Raf.
 Anisanthera Pennell ex Britton
 Aureolaria Raf.
 Brachystigma Pennell 
 Dasistoma Raf. 
 Esterhazya J.C.Mikan
 Lamourouxia Kunth
 Macranthera Nutt. ex Benth.
 Seymeria Pursh
 Seymeriopsis Tzvelev
 Silviella Pennell
 Tomanthera Raf. 

 Plemię Micrargerieae 
 Gerardiina Engl.
 Leptorhabdos Schrenk ex Fisch. & C.A.Mey.
 Micrargeria Benth.
 Micrargeriella R.E.Fr.

 Plemię Orobancheae Lam. &. DC.
 Aeginetia L.
 Boschniakia C.A.Mey. ex Bong. 
 Christisonia Gardner
 Cistanche Hoffmanns. & Link
 Diphelypaea (L.) Nicolson 
 Epifagus Nutt.
 Gleadovia Gamble & Prain
 Harveya Hook.
 Hyobanche L.
 Mannagettaea Harry Sm.
 Necranthus Gilli 
 Orobanche L. – zaraza (ew. wyodrębniana zaraźnica Phelipanche)
 Paraharveya Eb.Fischer & Siedentop
 Phacellanthus Siebold & Zucc. 
 Platypholis Maxim.

 Plemię Rhinantheae Lam. & DC.
 Bartsia L. – bartsja
 Bartsiella Bolliger
 Bornmuellerantha Rothm.
 Conopholis Wallr.
 Eremitilla Yatsk. & J.L.Contr.
 Euphrasia L. – świetlik
 Hedbergia Molau
 Lathraea L. – łuskiewnik
 Macrosyringion Rothm.
 Melampyrum L. – pszeniec
 Nothobartsia Bolliger & Molau
 Omphalotrix Maxim.
 Odontitella Rothm.
 Odontites Ludw. – zagorzałek
 Parentucellia Viv.
 Pedicularis L. – gnidosz
 Phtheirospermum Bunge ex Fisch. & C.A.Mey.
 Pterygiella Oliv. 
 Rhinanthus L. – szelężnik
 Rhynchocorys Griseb.
 Tozzia L. – tocja

 Plemię Xylocalyceae
 Xylocalyx Balf. f.

 Incertae sedis:
 Ancistrostylis T.Yamaz.
 Brandisia J. D. Hooker et T. Thomson
 Pseudobartsia D.Y.Hong
 Spirostegia Ivanina: Sie enthält nur eine Art:
 Tienmuia Hu
 Xizangia D.Y.Hong

 Pozycja w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa jasnotowe (Lamiidae Takht. ex Reveal), nadrząd Lamianae Takht., rząd jasnotowce (Lamiales Bromhead), rodzina zarazowate (Orobanchaceae Vent.).

Przypisy

Linki zewnętrzne